Fußball-Bundesliga 2000/2001  vanns av Bayern München före Schalke 04 och Borussia Dortmund.

Den sista omgången i Bundesliga denna säsong blev den mest dramatiska i den tyska fotbollshistorien. Regerande mästaren Bayern München ledde serien med 3 poäng före Schalke 04 efter 33 omgångar och därför skulle 1 poäng i sista matchen för Bayern mot Hamburg på bortaplan räcka för ett nytt ligaguld. Dock hade Schalke bättre målskillnad så en förlust för ligaledarna samtidigt som Schalke vann sin match skulle medföra att titeln gick till de sistnämnda.

Samtidigt som Schalke 04 efter en nervös inledning och mål-underläge besegrade SpVgg Unterhaching hemma med 5–3 gjorde Hamburg 1–0 på Bayern i matchminut 90. I Schalke fick man besked om målet och inväntade nu bara en slutsignal i titelrivalens match. Plötsligt meddelades att matchen i Hamburg var slut varpå spelare och ledare med tränare Huub Stevens i spetsen jublade och Schalkes fans invaderade Parkstadion för att fira klubbens första Bundesligatitel i historien. 

Men matchen i Hamburg var inte slut. Det spelades fortfarande på övertid och Bayern tryckte desperat på för en kvittering. Och efter en diskutabel bakåtpassning från en Hamburgförsvarare i den fjärde tilläggsminuten fick laget en indirekt frispark inne i hemmalagets straffområde. Efter stora protester och stor palaver skulle Bayern få en sista chans. 

Storskärmarna på Parkstadion hade nu tagit in bild från Hamburg och Schalkes fans kunde följa matchens sista sekunder direkt. Att det var livebilder var dock inte självklart då många trodde att man bara visade ett utdrag från matchen i efterhand. 

Lagkapten Stefan Effenberg petade bollen till svenske Patrik Andersson som sköt den förbi kastande Hamburgspelare ner i målvaktens högra hörn och med säsongens sista spark avgjordes således hela Bundesliga till Bayern Münchens fördel via Anderssons 1–1-mål. Svensken var den som förlorat luftduellen vid Hamburgs ledningsmål bara minuterna tidigare och var den givne syndabocken vid en förlust men fick nu ikläda sig hjälterollen. Noterbart är att målet var Anderssons första ligamål för Bayern som dessutom kom i hans sista match för den tyska klubben. 

I Gelsenkirchen på Parkstadion förstod ändå inte alla vad som hade hänt och många trodde att det hela var ett dåligt skämt. Det var det dock inte och när man fick bekräftelse på upplösningen övergick Schalkes firande i förbittring över det förlorade ligaguldet. 

Säsongsfinalen av Bundesliga 2000/01 har i efterhand skildrats flitigt i tysk media och går under epitetet "4 Minuten im Mai" (4 minuter i maj).

Poängtabell

Källor

Noter

2000 i Tyskland
2001 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2000/2001
2000/2001